Guzzoni peut faire référence à:
 Alfredo Guzzoni (1877-1965) est un général italien .
 Didier Guzzoni (1970- ) est un informaticien suisse et ingénieur logiciel senior.
 Fernando Guzzoni (1983- ) est un scénariste et réalisateur chilien.